Powiat Agłona (łot.: Aglonas novads) – jedna ze 109 jednostek administracyjnych (novads) na Łotwie powstałych 1 lipca 2009 roku. Stolicą jest Agłona.

Novadi Łotwy